Ojrany Pierwsze
 Ojrany Drugie